McIntosh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles McIntosh
 John S. McIntosh
 Terry T. McIntosh